Церар () — словенская фамилия. Известные носители:

 Зденка Церар (1941—2013) — министр юстиции Словении; мать Мирослава Церара-младшего, жена Мирослава Церара-старшего.
 Мирослав Церар-старший (род. 1939) — югославский гимнаст, неоднократный чемпион мира и олимпийский чемпион; муж Зденки Церар, отец Мирослава Церара-младшего.
 Мирослав Церар-младший (род. 1963) — словенский политик, премьер-министр Словении с 2014 года по 2018 год, министр иностранных дел Словении с 2018 года; сын Зденки и Мирослава Церара.